Tobita ist der Familienname folgender Personen:

 Ruki Tobita (* 1999), japanischer Snowboarder
 Yūdai Tobita (* 1996), japanischer Fußballspieler